Ла Лагуниља има више значења:

 Ла Лагуниља (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагуниља (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагуниља (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуниља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лагуниља (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лагуниља (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лагуниља (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуниља (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуниља (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуниља (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуниља (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуниља, Ла Флорења (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуниља (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуниља (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуниља (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуниља (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуниља (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуниља (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуниља (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуниља (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуниља (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуниља (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља, Рестауранте (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуниља (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуниља (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуниља (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуниља (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуниља (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуниља (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуниља (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуниља (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуниља (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуниља (Акила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуниља, Ла Каса де лос Уичолес (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуниља, Хаиме Мартинез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуниља (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуниља (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику